Søndersø er et stednavn flere steder i Danmark:
 Søndersø (by) – en by og et ejerlav i Søndersø Sogn, Nordfyns Kommune
 Søndersø (Henne Sogn) – en bebyggelse i Henne Sogn, Varde Kommune
 Søndersø (Nordsjælland) – en sø og et vandareal i Værløse Sogn, Furesø Kommune

 Søndersø (Maribosøerne) – sø på Lolland
 Søndersø (Viborg) – en af Viborgsøerne
 Søndersø Kommune – tidligere kommune på Nordfyn

 Tyskland
 Søndersø (Angel) – en sø på halvøen Angel i Sydslesvig
 Søndersø (Sørup) – en landsby syd for søen af samme navn i Angel, Sydslesvig